Gračac je lahko:
 Gračac Slavetićki (Hrvaška)
 Gračac, Vrnjačka Banja (Srbija)
 Gračac, Bosna in Hercegovina
 Gračac (Hrvaška)
 Gračac, Skradin (Hrvaška)